Parectropis fusca är en fjärilsart som beskrevs av Henri Antoine Jacques 1946. Parectropis fusca ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fusca